Az alábbi családfa Montenegró uralkodóit tartalmazza.

Kapcsolódó szócikkek 
Montenegró uralkodóinak listája

Uralkodói családfák